KVM kan syfta på,

KVM – en tidigare myndighet, se Kriminalvårdsmyndighet
KVM – en svensk militär titel, se Kvartermästare
KVM – en komplett virtualiseringslösning för Linux, se Kernel-based Virtual Machine